Запове́дный — посёлок в Нелидовском районе Тверской области. Входит в состав Высокинского сельского поселения.

География 
Находится в 29 километрах к северо-востоку от районного центра Нелидово, рядом с деревней Большое Фёдоровское.

В посёлке — управление и центральная усадьба Центрально-Лесного государственного заповедника.

История 
В 1996 году — 24 хозяйства, 52 жителя.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Нелидовского района